Шадхан () — сват, посредник при заключении брака в иудаизме.
 Шадхан, Шадхен, Шатхен, Шадхин, Шадхн, Шадкун, Шодкун, Шодхен, Шатхан — фамилия еврейского происхождения.
 Шадхан, Авигдор (Шадхен, род. 1933) — израильский историк и писатель.
 Шадхан, Игорь Абрамович (1940—2014) — кинорежиссёр документального кино, лауреат международных кинофестивалей.
 Шадхан, Зиновий Аронович (1919—1999) — журналист, мастер информационного жанра.